Serrieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Serrières, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Serrières, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Serrières-de-Briord, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Serrières-en-Chautagne, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Serrières-sur-Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,